Paulina, a Paula kicsinyítő alakja
 Paulina, Paulina Rubio-album
 Paulina, 2015-ös argentin film
 Paulina, versenyló

Földrajz 
 Amerikai Egyesült Államok
 Paulina (Louisiana)
 Paulina (New Jersey)
 Paulina (Oregon)
 Lengyelország
 Paulina (Kujávia-pomerániai vajdaság)